Lillehei ist der Familienname folgender Personen:

 Clarence Walton Lillehei (1918–1999), US-amerikanischer Herzchirurg
 Richard Lillehei (1927–1981), US-amerikanischer Chirurg auf dem Gebiet der Organtransplantation